Ontiveros ist der Familienname folgender Personen:

 Gonzalo Alfredo Ontiveros Vivas (* 1968), venezolanischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Caroní
 Lombardo Ontiveros (* 1983), mexikanischer Beachvolleyballspieler
 Lupe Ontiveros (1942–2012), US-amerikanische Schauspielerin
 Pedro Pérez Ontiveros (* 1952), spanischer Fusionmusiker und Komponist
Ontiveros als Ortsname 

 Ontiveros, historische Stadt bei Guaíra (Paraná)